Cortes Generales, španjolski parlament
 Cortes (otok), otok u Kanadi